Die Liste der Weltranglistenersten im Damengolf listet alle Führenden der Women’s World Golf Rankings seit dessen Einführung am 21. Februar 2006 auf.

Die Seite führt zunächst alle Führenden der Rangliste in chronologischer Reihenfolge auf. In weiteren Tabellen werden die Weltranglistenersten zu Jahresende und die einzelnen Spielerinnen, die die Nummer-1-Position innehatten, sortiert nach deren Wochenanzahl an der Spitze der Rangliste, dargestellt.

Insgesamt hatten seit Einführung der Wertung 16 Spielerinnen die Spitze der Golfweltrangliste inne. Erste Weltranglistenführende war die Schwedin Annika Sörenstam, aktuelle Führende ist die Neuseeländerin Lydia Ko. Die Mexikanerin Lorena Ochoa hält gemeinsam mit Lydia Ko den Rekord für die meisten auf Platz 1 der Rangliste beendeten Saisons (3) und alleine die für die meisten Wochen an der Spitze der Weltrangliste, sowohl absolut als auch aufeinanderfolgend (jeweils 158).

Weltranglistenerste im Jahresverlauf 
Spielerin: Gibt den Namen der Spielerin an. Die Nummer in Klammern hinter dem Spielernamen gibt an, die wievielte Athletin an der Weltranglistenspitze die Spielerin war.
von: Gibt den Tag an, an dem die Spielerin die Nr.-1-Position erreichte.
bis: Gibt den Tag an, an dem die Spielerin innerhalb der jeweiligen Serie letztmals Führende der Weltrangliste war.
Wochenzahl: Gibt die Anzahl der Wochen an, die die Spielerin innerhalb der jeweiligen Serie die Weltrangliste anführte.

Stand: 27. Februar 2023

Weltranglistenerste am Jahresende 
Anmerkung: Die Zahl in Klammern hinter dem Spielernamen gibt an, zum wievielten Mal die Spielerin zum jeweiligen Zeitpunkt eine Saison an der Weltranglistenspitze beenden konnte.

Spielerinnen nach Wochen an der Weltranglistenspitze 
Spielerin: Gibt den Namen der Spielerin an. Die aktuelle Führende ist in Fettschrift hervorgehoben.
erstmals am: Gibt das Datum an, an welchem die Spielerin erstmals an der Spitze der Weltrangliste stand.
Wochen: Gibt die Anzahl der Wochen an, die die Spielerin insgesamt an der Spitze der Weltrangliste stand. Nach diesem Wert richtet sich auch die Platzierung in der Tabelle.
Serie: Gibt die Anzahl der Wochen an, die die Spielerin während ihrer längsten Serie ununterbrochen an der Weltranglistenspitze stand.

Stand: 27. Februar 2023

Weblinks 
 Offizielle Seite der Women’s World Golf Rankings (englisch)

Weltranglistenerste Damen